Schorndorf ist der Name folgender Orte:

 Schorndorf, Stadt im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schorndorf (Oberpfalz), Gemeinde im Landkreis Cham, Bayern
 Schorndorf (Schillingsfürst), Ortsteil der Stadt Schillingsfürst, Landkreis Ansbach, Bayern